Ludwigsau ist der Ortsname von

 Ludwigsau, Gemeinde im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Ludwigsau (Lauingen), Ortsteil der Stadt Lauingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern